Аретино ( — уроженец Ареццо, аретинец) — фамилия:

 Пьетро Аретино (1492—1556) — итальянский писатель эпохи Возрождения.
 Спинелло Аретино (ок. 1346—1410) — итальянский художник.
 Леонардо Бруни Аретино — итальянский гуманист
 Джорджо Вазари, прозванный Аретино

См. также 
 Аретин